Alfred Roth kan syfta på:

* Alfred Roth (1870–1947), svensk pianist
 Alfred Roth (1879–1948), tysk politiker och publicist
 Alfred Roth (1882–1950), tysk skriftställare och predikant
 Alfred Roth (1903–1998), schweizisk arkitekt, designer och publicist